NMS SGH Magiel
 złośliwy zespół neuroleptyczny